Diese Liste verzeichnet die Gouverneure (chiji) der japanischen Präfektur (ken) Saga seit 1883, als sie endgültig eigenständig wurde.

Einzelnachweise 

!
Saga